Magyarország története során több család is a Huszár nevet viselte, közülük a legfontosabbak:

 baráthi Huszár család
 brenhidai Huszár család
 csíkszentmártoni Huszár család
 csókfalvi Huszár család
 csókafalvi Huszár család
 dericskai Huszár család
 dézsi Huszár család
 fülei Huszár család
 iszlói Huszár család
 kászoni Huszár család
 kolozsvári Huszár család
 kövendi Huszár család
 medgyesi Huszár család
 mezőkövesdi báró Huszár család (helyesen kövesdi előnévvel, lásd a család szócikkét)
 nagyajtai Huszár család
 nagybaráthi Huszár család
 nagykállói Huszár család
 regőczi és krepelláni Huszár család
 szerdahelyi Huszár család
 szucsányi Huszár család
 tekerőpataki Huszár család
 ürmösi Huszár család
 zabláthi Huszár család